Натуральне число 604
 604 рік до нашої ери
 604 рік нашої ери